

Кузнеці — присілок, Котельницький район, Кіровська область
 Кузнеці — присілок, Нагорський район, Кіровська область
 Кузнеці — присілок, Новотор'яльський район, Марій Ел
 Кузнеці — присілок, Орловський район, Кіровська область
 Кузнеці — присілок, Слободський район, Кіровська область

Кузнеці — село, Новоазовський район, Донецька область